Kingsford steht für:

 Kingsford (Michigan), Ort im Dickinson County
 Kingsford (New South Wales), Stadtteil von Sydney

Kingsford ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Kingsford (1846–1888), britische Ärztin, Frauenrechtlerin, Autorin und Theosophin
 Charles Kingsford Smith (1897–1935), australischer Flugpionier
 Charles Lethbridge Kingsford (1862–1926), britischer Historiker
 Florence Kate Kingsford (1872–1949), britische Kalligrafin, Illustratorin und Vertreterin der modernen Buchmalerei
 Walter Kingsford (1881–1958), britischer Schauspieler
 William Kingsford (1819–1898), kanadischer Landvermesser, Journalist und Literat